Vabres kan syfta på:
 Vabres, Cantal
 Vabres, Gard